Грумман

 Grumman Corporation — американская авиастроительная компания
 Лерой Грумман — один из основателей Grumman Corporation